Schymkiwzi (ukrainisch ; russische Entsprechung ) ist ein Ortsname in der Ukraine:

 Schymkiwzi (Bilohirja), Dorf in der Oblast Chmelnyzkyj, Rajon Bilohirja
 Schymkiwzi (Sbarasch), Dorf in der Oblast Ternopil, Rajon Sbarasch